Nyáry Pál, bedegi, báró, (?–1607) váradi főkapitány, főispán
 Nyáry Pál, nyáregyházi, (1805–1871) politikus, alispán, képviselő
 Nyáry Pál (1879–1955) református lelkész
 Nyáry Pál (1905–1967) református lelkész, teológiai tanár, esperes, egyházkerületi főjegyző